Schlyter er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Carl Schlyter (født 1968) – svensk politiker
 Carl Johan Schlyter (1795–1888) – svensk juraprofessor
 Karl Schlyter (1879–1959) – svensk justitsminister

Efternavne